Премия Лилавати (или приз Лилавати, ) — награда за выдающийся вклад в популяризацию математики. Названа в честь математического трактата «Лилавати», написанного индийским математиком XII века Бхаскарой. Величина премии составляет 1 миллион индийских рупий, спонсором выступает компания Infosys.

История 
Премия Лилавати была впервые вручена в 2010 году на церемонии закрытия Международного конгресса математиков в Хайдарабаде (Индия); это награждение вначале рассматривалась как единичный акт  . Однако премия вызвала столь всеобщее одобрение участников Конгресса и СМИ, что было решено включить премию Лилавати в список регулярных наград конгресса. В отличие от других наград, премия Лилавати вручается на церемонии закрытия, а не открытия конгресса.

Список лауреатов 
 (2010) Саймон Сингх
 (2014) Адриан Паэнса
 (2018) 
 (2022) Николай Андреев

Ссылки 
 Leelavati Prize - IMU website .

Примечания 

Математические награды
Награды, появившиеся в 2010 году
Популяризация математики
Награды Международного математического союза